Лекле́рк — распространённая в России неправильная транскрипция французских фамилий Leclerc, Leclercq, Le Clerc — Леклер (ləklɛʁ), происходящих от слова clerc — «клирик», «писец». Известные носители:
  (1652—1728) — женевский медицинский писатель, политик.
 Леклерк, Даниэль (1949—2019) — французский футболист и тренер.
  (род. 1957) — французский футболист.
 Леклерк, Жак-Себастьян (1734—1785) — французский живописец.
 Леклерк, Жан-Марк (род. 1961, он же Йомо) — французский певец и эсперантист, исполняющий песни на 22 языках мира.
 Леклерк, Жан-Теофиль (1771—1796) — журналист, деятель Великой французской революции, один из лидеров «бешеных».
 Леклерк, Никола-Габриэль (до возведения в дворянство Клерк; 1726—1798) — французский медик и историк России.
 Леклерк, Роджер (1936—2021) — игрок в американский футбол.
 Леклерк, Себастьян (старший, 1637—1714) — французский инженер, геометр, рисовальщик и гравёр.
  (младший, 1676—1763) — французский живописец.
 Леклерк, Соломон (1745—1792) — французский монах, католический святой, мученик.
 Леклерк, Танакиль (1929—2000) — артистка балета и педагог, последняя супруга Джорджа Баланчина.
 Леклерк, Феликс (1914—1988) — франкоканадский певец, автор песен, актёр, романист и драматург.
 Леклерк, Филипп (1902—1947) — французский генерал, участник Второй мировой войны.
 Ле Клерк, Франсуа (?—1563) — французский пират, возглавлявший крупные походы против испанцев.
 Леклерк, Фуд (1924—2010) — бельгийский певец. 
 Леклерк дез Эссар, Луи Николя Марен (1770—1820) — французский военный деятель, старший брат Шарля Леклерка.
 Леклерк, Шарль (1772—1802) — французский генерал, зять Наполеона Бонапарта.
 Леклерк, Эжен (1832—1908) — французский шашист, чемпион мира 1895 года.
 Леклерк, Юго (род. 1994) — французский поп-продюсер и музыкант, известный под псевдонимом Madeon.
 Леклерк де Бюффон, Жорж-Луи (1707—1788) — французский натуралист, биолог, математик и естествоиспытатель.
 Леклерк де Жуинье, Антуан Элеонор Леон (1728—1811) — архиепископ Парижский в годы Великой французской революции.
 Буше-Леклерк, Огюст (1842—1923) — известный французский историк, член Академии надписей.
 Пьетро ле Клерк (? — 1120) — католический церковный деятель XI—XII века.
 Техника
 AMX-56 «Леклерк» — французский боевой танк, созданный в 1980-е годы.

См. также 
 Леклер